Smeraldo, varietà del berillo
Smeraldo, sommergibile della Regia Marina
Smeraldo, nome proprio di persona maschile
Pokémon Smeraldo, videogioco della serie Pokémon
Verde smeraldo
Lo smeraldo, romanzo di Mario Soldati

Geografia
Grotta dello Smeraldo
Costa Smeralda

Altri progetti